Endkampf steht für:
 Finale (Wettkampf), Entscheidung eines Wettkampfes
 Agonie, Todeskampf beim Sterben
 Showdown, in der Dramaturgie
 Harmagedon, in der Eschatologie
 Gefechte deutscher Truppenteile 1945 in der Endphase des Zweiten Weltkrieges; die NS-Propaganda beschwor noch kurz vor dem Kriegsende einen angeblich möglichen Endsieg. Es kam zu hohen Verlusten auch bei Volkssturm und Hitlerjungen sowie zu zahlreichen Endphaseverbrechen

Siehe auch: